Алекса́ндр Васи́льевич Ткачёв () — русский поэт, автор и исполнитель песен.

Биография 
Александр Ткачёв родился 18 января 1955 года Окончил МИТХТ (Московский институт тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова). Инженер-химик. Кандидат химических наук. Работал на кафедре МИТХТ, с 1993 года — в Физико-химическом центре РАН, с 1996 года — в частной фирме.

Окончил среднюю школу (с золотой медалью по классу фортепиано) при Юрловской хоровой капелле, которая находилась под патронажем Гнесинского училища. Играл на шестиструнной гитаре и фортепиано.

Песни начал писать в 1970 году на свои стихи. Был участником групп «Альтруисты», затем «Балаган», входивших в куст «Москворечье» Московского КСП. Победитель фестиваля «Физтехпесня» (1976), лауреат II и III Московских конкурсов самодеятельной песни (конец 1970-х годов) (Лауреат конкурсов МИФИ-76 и «Москворечье-76») и многих других.

Широко известен своими остросоциальными песнями «Монахи» (1976), «Памяти Галича» (1977), «Лекция о международном положении в доисторическом племени» (1979), «Я песенку пишу» (1979), «Памяти Высоцкого» (1980).

Из воспоминаний Юрия Лореса: «Декабрь 1980, Москва, ДК „Прожектор“, с неимоверным трудом продавленный через застойные власти вечер памяти В.Высоцкого. Тройной милицейский кордон на подходе к ДК, везде требовали билеты, местным жителям приходилось обходить. Вы когда-нибудь бывали на концертах, где во всех проходах, на входах и выходах, перед сценой… стоят милиционеры и смотрят не на сцену а на вас, зрителей?..» В тот вечер на сцене выступали Юлий Ким, Булат Окуджава, Сергей Никитин, Александр Городницкий… Замечательно было выступление Александра Дулова, но только один Александр Ткачёв назвал всё своими именами — не говоря намёками и не используя Эзопов язык:

…Не окончена времени повесть,
и ни племени нет, и ни рода,
лишь на совесть зарытая Совесть
на Ваганьково. Справа от входа.

После этого выступления и последовавшего за ним в мае 1981 года XXV Московского слёта КСП Александр Ткачёв попал в список бардов, которым в 1980-х были запрещены публичные выступления со сцены.

Член жюри многих фестивалей, включая Грушинский фестиваль.

А. В. Ткачев скончался 9 ноября 2010 года в Москве.

Литература 
 Александр Ткачев. Я песенку пишу… — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Информ-Прибор, 1996, переплет мягкий, 218 страниц.
 Ткачев Александр: Сб. песен магнитиздата / Сост. Алексей Уклеин. — Калуга, 1991, Тираж 10000. — стр.205-228; фото.
 Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни. Составитель Р. Шипов. Москва, «Советский композитор», 1989, стр.184, Тираж 300000 экз.
 Люди идут по свету. Туристский фестиваль авторской песни. Книга-концерт. Составители: В.Акелькин, И.Акименко, Л.Беленький, В.Трепетцов. Художник М. Златковский. М. Физкультура и спорт 1989г, стр.284, Тираж 220000 экз., ISBN 5278000953
 Венок Высоцкому. Стихи. Сборник посвящений. Ангарск: А/О «Формат», 1994. Составитель Повицкий И. Л.
 Ткачев А. «Я песенку пишу, не надо лишних слов…» — Молодежь Алтая. Барнаул. 1989. № 37, 8 сентября, спецвыпуск.

Дискография 
 Памяти Владимира Высоцкого. Вечер в ДК «Прожектор» 26 дек.1980. — «Московские окна» Звукореж. В.Щедеркин, Ф.Нолле. Сведение, реставрация А.Ромашков. Сост. А.Крылов. 1996.
 «25-й Московский. Микрофоны вычеркиваем!» — Сост. А.Уклеин, 2010

Примечания

Ссылки 
 www.bard.ru
 www.bards.ru
 MP3 — Со старых плёнок
 Статья А.Крылова «УХОДИТ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ»: АЛЕКСАНДР ТКАЧЁВ
 на geo.web.ru

Выпускники МИТХТ
Преподаватели МИТХТ
Авторы-исполнители России
Исполнители авторской песни
Грушинский фестиваль